Hirate ist der Nachname von:
 zwei Samurais aus dem Oda-Klan:
 Hirate Masahide (1492–1553),
 Hirate Hirohide (1553–1572),
 Hirate Norio, einer Eisschnellläuferin,
 Hirate Kōhei (* 1986), japanischer Rennfahrer